Portusu bezeichnet:
 Portusu (Insel, Kangerluarsunnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Portusu (Insel, Kangerluarsussuaq) (auch Portusoq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland